Darnaud oder d’Arnaud ist der Familienname folgender Personen:

 François-Thomas-Marie de Baculard d’Arnaud (1718–1805), französischer Dichter und Dramatiker
 Jacques Darnaud (1758–1830), französischer General der Infanterie